Да́рко Спа́левич (; 24 марта 1977, Титова-Митровица) — сербский футболист, игравший на позиции нападающего.

Клубная карьера 
Дарко играл за следующие клубы: сербские «Партизан», «Приштина», «Бане», «Милиционар», «Црвена Звезда»; болгарский «Черно море» и «Локомотив» (Пловдив); российское «Динамо» (Махачкала); венгерский «Залаэгерсег»; китайский «Хэнань Констракшн» и боснийские «Славия» и «Олимпик».

В возрасте 24 лет Дарко блистал в «Милиционаре», а поэтому был куплен в «Црвену Звезду» Славолюбом Муслиным в 2001 году. Впоследствии Муслин в одном из интервью заявил, что Дарко является одним из лучших игроков десятилетия в его команде. Играть за новый клуб Дарко начал в квалификации Лиги чемпионов против «Байера». Через год, летом 2002 года был продан в пловдивский «Локомотив».

В «Славию» Дарко перешёл из венгерского «Залаэгерсега». За 2 года пребывания в клубе он забил рекордное число голов за сезон.

Достижения 
 Лучший бомбардир Чемпионата Сербии: 2012

Примечания 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Приштина»
Игроки ФК «Милиционар»
Игроки ФК «Локомотив» Пловдив
Игроки ФК «Динамо» Махачкала
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Черно море»
Игроки ФК «Залаэгерсег»
Игроки ФК «Хэнань Суншань Лунмэн»
Игроки ФК «Олимпик» Сараево
Игроки ФК «Славия» Сараево
Игроки ФК «Доньи Срем»
Игроки ФК «Звездара»